Kash ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Kash (* 1959), kanadischer Schauspieler
 Eugene Kash (1912–2004), kanadischer Geiger, Dirigent und Musikpädagoge
 Linda Kash (* 1967), kanadische Schauspielerin

Ka$h steht für:
 Ka$h, US-amerikanischer Erotikfilm (1999)

Siehe auch:
 Cash
 Kasch